Христя Фріланд (англ. Chrystia Freeland, ім'я при народженні — Христина Олександра Фріланд, англ. Christina Alexandra Freeland; нар. 8 лютого 1968, Піс-Ривер, Альберта, Канада) — канадська письменниця, журналістка і політична діячка, заступниця прем'єр-міністра Канади з 20 листопада 2020, міністр фінансів Канади з 18 серпня 2020.
 Синтія Фріланд (Cynthia A. Freeland, народився 17 серпня 1951 р.) — американський філософ мистецтва.